El Torneig de Stuttgart 2019, oficialment conegut com a MercedesCup 2019, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de juliol de 2019 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista italià Matteo Berrettini va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019